118 rok naszej ery
 118 rok przed naszą erą
 118 liczba naturalna
 galaktyka NGC 118
 planetoida (118) Peitho
 misja promu kosmicznego STS-118
 droga wojewódzka nr 118
 linia kolejowa nr 118
 Sonet 118 Williama Shakespeare’a
 Psalm 118
 118 jest liczbą atomową pierwiastka oganeson (Og)
 krążownik USS „Chattanooga” (CL-118)
 lotniskowiec USS „Sicily” (CVE-118)
 radiostacja R-118
 118, album zespołu Cochise
 Cmentarz wojenny nr 118 – Staszkówka